Passika (ukrainisch ; russische Entsprechung Passeka/Пасека – bedeutet so viel wie „Bienenstock“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Passika (Isjum)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krolewez, siehe Passika (Krolewez)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Passika (Mukatschewo)